Ehemalige Friedhofskapelle steht für folgende Kapellen:

 Ehemalige Friedhofskapelle (Limburg an der Lahn), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Ehemalige Friedhofskapelle (Tettnang), Bodenseekreis, Baden-Württemberg